Pappimyces är ett släkte av svampar. Pappimyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pappimyces